Mecke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mecke (* 1966), deutscher Jurist 
 Dieter Mecke (1933–2013), deutscher Biochemiker, Chemiker und Pharmazeut
 Fred Mecke (* 1960), Fußballspieler in der DDR
 Hanna Mecke (1857–1926), deutsche Kindergärtnerin und Fröbelpädagogin
 Jochen Mecke (* 1956), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Joseph Mecke (1938–2014), deutscher Mathematiker
 Karl-Conrad Mecke (1894–1982), deutscher Kapitän zur See
 Paul Mecke (1860–nach 1936), deutscher Chemiker, Erfinder des Dichtungsmittels Ceresit
 Reinhard Mecke (1895–1969), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Mecke (1907–2006), deutscher Straßenbauingenieur und Hochschullehrer
 Willi Mecke (1918–1991), deutscher Fußballspieler

Mecke bezeichnet:
 Mecke Druck und Verlag, deutsches Druck- und Verlagshaus im niedersächsischen Duderstadt

Siehe auch:
 Meckesche Symbole, Symbolik von Molekülschwingungen einfacher Gruppen